NGC 4284 (другие обозначения — UGC 7393, MCG 10-18-26, ZWG 293.11, KCPG 329A, PGC 39775) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4284
Большая Медведица (созвездие)